Литовский (от «Литва»):
 Литовский, Валентин Осафович (1921—1941) — российский актёр.
 Литовский, Осаф Семёнович (настоящая фамилия Каган; 1892—1971) — российский драматург, журналист, редактор, критик и писатель.

Топонимы 
 Литовский (Хабаровский край) — посёлок в Амурском районе Хабаровского края.
 Литовский бульвар — на юго-западе Москвы, в Ясенево.
 Литовский полуостров — полуостров на севере Крымского полуострова, в заливе Сиваш.

См. также 
 Литовский язык